CAC Mid 60 (с 2005 г. по март 2011 г. известный как CAC Mid 100) — фондовый индекс Euronext Paris (бывшая Парижская биржа). В базу расчёта индекса входят акции 60 самых крупных торгующихся на бирже компаний.

База расчёта

Оригинальный состав 
Состав индекса на момент его создания в 2005 году.

 Alain Afflelou
 April Group
 Areva CI
 Alstom
 Alten
 Altran Technologies
 Assystem Brime
 Bacou-Dalloz
 Bains de Mer de Monaco
 Bénéteau
 Société Bic
 Boiron
 Bonduelle
 Bongrain
 Boursorama
 Bull
 Camaieu
 Canal+
 Carbone Lorraine
 Cegedim
 CFF recycling
 Chargeurs
 Ciments Français
 Clarins
 Club Méditerranée
 Compagnie des Alpes
 Elior
 Euler Hermes
 Euro Disney SCA
 Eurotunnel
 Faurecia
 Fimalac
 Finifo
 Foncia Groupe
 Gemplus International
 Générale de Santé
 Géodis
 Géophysique
 Gifi
 GL Trade
 Groupe Bourbon
 Groupe Partouche
 Guyenne et Gascogne
 Hyparlo
 Iliad
 Ingenico
 Ipsos
 JC Decaux SA
 Kaufman & Broad
 Klépierre
 LDC
 Lisi
 Locindus
 Manitou
 Manutan International
 Medidep
 Norbert Dentressangle
 Nexans
 NRJ Group
 Oberthur Card Systeme
 ORPEA
 Pierre & Vacances
 Plastic Omnium
 Provimi
 Rallye
 Rémy Cointreau
 Rhodia
 Rodriguez Group
 Rubis
 Scor
 SEB
 Séché Environnement
 Sopra Group
 Spir Communication
 SR Téléperformance
 Steria
 Sucrerie de Pithiviers-le-Vieil
 Toupargel-Agrigel
 Trader Classified Media
 Trigano SA
 Ubisoft Entertainment
 UFF
 Unilog
 Vallourec
 Viel et Compagnie
 Vilmorin Clause & Compagnie
 Zodiac Group

См. также 
 CAC 40
 CAC Next 20

Ссылки 
 Официальная страница индекса 

Европейские фондовые индексы